Chilliwack (Brits-Columbia), een plaats in Canada
 Chilliwack (band), een Canadese rockband (de opvolger van The Collectors)